Night of the Living Dead kan avse:
Night of the Living Dead (1968) - en amerikansk film av skräckfilms/zombiefilmsgenren från 1968
Night of the Living Dead (1990) - en amerikansk skräckfilm/zombiefilm, från 1990